Arba kan avse:

Arba, Pordenone, en kommun i Italien
 Arba (djur), ett släkte skalbaggar
 Larbaâ, en ort i Algeriet